Mini – brytyjski samochód osobowy produkowany w latach 1959-2000
 Mini – brytyjska marka samochodów osobowych
 mini – rodzaj krótkiej spódnicy
 Mini – rodzaj płazów
 Mini Jakobsen – piłkarz norweski